Leptodon (vogelgeslacht) : geslacht van vogels
 Leptodon (mosgeslacht) : geslacht van mossen